Budapestergambit er betegnelsen på en trækfølge ved starten af et spil skak, der starter med:

1. d4 Sf6
2. c4 e5

Det ser ikke umiddelbart særligt sundt ud. Al erfaring viser dog, at hvid ikke kan opnå noget afgørende med den naturlige fortsættelse:

3. dxe5 Sg4

Variant 1 

4. Sf3 Lc5
5. e3 Sc6
6. Sc3

Variant 2 

4. e4 Sxe5
5. f4 Sg6
6. Sf3 Lb4+
7. Sc3 Df6

Ikke ubetinget sundt for hvid.

Variant 3 

4. Lf4 Sc6
5. Sf3 Lb4+ (5.-Lc5 anses for bedre af eksperten Mikhail Zeitlin)
6. Sbd2 De7
7. a3

Hvid kunne ikke længere forsvare bonden på e5. Fortsættelsen kunne være:

7... Sgxe5
8. Sxe5 Sxe5
9. e3 Lxd2+
10. Dxd2 d6
11. Le2 0-0

Med en lille fordel til hvid.

En kendt fælde er:
1. d4 S
f6 2. c4 e5!? 3. dxe5 Sg4 4. Lf4 Sc6 5. Sf3 Lb4+ 6.Sc3 De7 7.Dd5!?, 6. Sbd2 De7 7. a3 Sgxe5! 8. axb4?? Sd3# og hvid er mat.

Farajowicz varianten 

3... Se4

Det ser meget vildt ud. Det er dog endnu ikke offentliggjort en endelig gendrivelse. Varianten spilles imidlertid aldrig af stormestrene, som formentlig har tilbagevist varianten.

Kilder 

Skakåbninger